Legende:
Die Hallensaison 2014/15 begann am 14. November 2014. Die Doppelendrunde der Damen und Herren wird vom Berliner HC ausgerichtet und findet in der Max-Schmeling-Halle in Berlin statt.

Hauptrunde

Endrunde 
In den jährlich wechselnden Viertelfinal-Paarungen treten dieses Jahr Nord gegen Süd und Ost gegen West an. Die Endrunde der letzten Vier findet zusammen mit den Damen in der Max-Schmeling-Halle in Berlin statt.

Aufstieg 
Die Gruppensieger der 2. Bundesliga steigen in die 1. Bundesliga auf. Diese Saison sind dies: Nord: Hannover 78, Ost: Mariendorfer HC, West: Schwarz-Weiß Köln, Süd: Nürnberger HTC

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Website des Deutschen Hockey-Bundes

2014
Hockey 2014
Hockey 2015